Lubnów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Lubnów (Oborniki Śląskie) (dt. Liebenau), Dorf der Gmina Oborniki Śląskie im Powiat Trzebnicki der Woiwodschaft Niederschlesien
 Lubnów (Pokój) (dt. Liebenau), Dorf der Gmina Pokój in der Woiwodschaft Opole
 Lubnów (Ziębice) (dt. Liebenau), Dorf der Gmina Ziębice im Powiat Ząbkowicki der Woiwodschaft Niederschlesien